GRUB () — загрузчик операционной системы от проекта GNU. GRUB позволяет пользователю иметь несколько установленных операционных систем и при включении компьютера выбирать одну из них для загрузки.

Основные сведения 
GRUB является эталонной реализацией загрузчика, соответствующего спецификации Multiboot, и может загрузить любую совместимую с ней операционную систему. Среди них: Linux, FreeBSD, Solaris и многие другие. Кроме того, GRUB умеет по цепочке передавать управление другому загрузчику, что позволяет ему загружать Windows (через загрузчик NTLDR или bootmgr), MS-DOS, OS/2 и другие системы.

После настройки GRUB пользователь при включении компьютера видит список операционных систем, которые установлены на его компьютер, и которые можно загрузить, выбрав подходящую и нажав Enter.

GRUB позволяет пользователю при загрузке задавать произвольные параметры и передавать их в ядро Multiboot-совместимой ОС для дальнейшей обработки.

GRUB — самый популярный загрузчик в мире Linux и является загрузчиком по умолчанию в большинстве известных дистрибутивов.

Основные возможности GRUB 

 Загрузка Linux, OpenSolaris, *BSD ядер и других Multiboot-совместимых ОС;
 Передача управления другим загрузчикам, возможность загрузки Windows-систем;
 Защита паролем пунктов меню;
 Поддержка BOOTP и TFTP для сетевой загрузки;
 Интерактивная командная строка загрузки;
 Поддержка файловых систем: ext2/ext3/ext4, ReiserFS, JFS, XFS, NTFS, ISO, UFS, UFS2, FFS, FAT16, FAT32 и Minix, и чтение файлов конфигурации, ядер, initrd и других файлов прямо с файловой системы.
 Поддержка загрузчика EFI, начиная с версии 1.98 (загрузка операционных систем семейства Mac OS).
 Помимо всего прочего, GRUB может достаточно гибко менять внешний вид, например, показывать красивую картинку в загрузочном меню.
 GRUB2 имеет модульную структуру. Это означает, что туда легко добавляется всё, что угодно, вплоть до игр, также как и выбрасывается, если необходимо уменьшить размер.

GRUB 2 
GRUB 2 — следующая версия GRUB. Разработчики писали GRUB 2 «с нуля», чтобы добиться переносимости и модульности.

В связи с существованием GRUB 2 разработка GRUB 1 прекращена, разработчики лишь принимают патчи, исправляющие ошибки.

Особенности загрузки 
На диск с таблицей разделов MBR есть два варианта установки GRUB. В первом варианте загрузчик «встраивается» в пустое место между MBR и первым разделом (там как минимум 31 килобайт), которое называется «boot track»  — загрузочная дорожка, «MBR gap»  — зазор или промежуток MBR или «embedding area»  — область встраивания.  Во втором варианте тело загрузчика находится в файловой системе, а список блоков с ним размещён в первом секторе раздела. Разработчики  рекомендуют использовать первый способ.

При подготовке диска для установки GRUB на диск с таблицей разделов GPT необходимо создать специальный загрузочный раздел BIOS (тип раздела «bios_grub» в parted, код раздела «0xEF02» в gfdisk, GUID «21686148-6449-6e6f-744e656564454649») размером не меньше 31 килобайта (разработчики рекомендуют 1 мегабайт, чтобы в случае увеличения размера загрузчика в будущем не пришлось изменять разметку). GRUB поместит в этот раздел дополнительные данные, которые не могут быть помещены в другое место. Такой раздел необходим и для MBR в том случае, когда начало первого раздела находится на диске раньше 1 Мб, код типа раздела «4» в fdisk.

См. также 

 LILO
Syslinux
 NTLDR
 Das U-Boot

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Полезные статьи
 
 

Linux
OpenSolaris
Свободные загрузчики операционных систем
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное программное обеспечение, написанное на языке ассемблера
Программное обеспечение проекта GNU